David Polkinghorne est un nom pouvant désigner:

 (né en 1956), joueur australien de football australien
 (né en 1964), joueur sud-africain de cricket

Voir aussi

Polkinghorne, David